A francia hadnagy szeretője (1969), John Fowles regénye
 A francia hadnagy szeretője (1981), Karel Reisz filmje